Vitzthum bezeichnet:
 einen „Stellvertreter des Herren“ (lat. Vicedominus, frz. Vidame), siehe Vitztum
 Vitzthum (Adelsgeschlecht), ein thüringisches Adelsgeschlecht, das seinen Namen vom Amt herleitet
 Vitzthum-Gymnasium Dresden, eine Dresdner Schule

Vitzthum ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Vitzthum (* 1973), deutscher Sänger (Countertenor)
 Georg Vitzthum von Eckstädt (1880–1945), deutscher Kunsthistoriker
 Georg Graf Vitzthum (1917–2018), deutscher PR-Manager

 Hermann Vitzthum von Eckstädt (1876–1942), deutscher Zoologe

 Michael Vitzthum (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Simon Vitzthum (* 1995), Schweizer Radsportler
 Veronika Vitzthum (* 1963), österreichische Skirennläuferin
 Walter Vitzthum (1928–1971), deutscher Kunsthistoriker
 Wolfgang Graf Vitzthum (* 1941), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Eckstädt